Matcherna i Grupp D i Världsmästerskapet i fotboll 1986 pågick från 1 till 12 juni 1986.

Spanien mot Brasilien

Algeriet mot Nordirland

Brasilien mot Algeriet

Nordirland mot Spanien

Nordirland mot Brasilien

Algeriet mot Spanien

Referenser

Externa länkar 

Grupp D